Панкратова, Анна:
 Панкратова, Анна Михайловна  (1897—1957) — советский историк, партийный и общественный деятель.
 Панкратова, Анна Яковлевна (род. 1970) — журналист, поэтесса, композитор, автор-исполнитель.